Кубок Англии 1914/1915 () — 44-й розыгрыш старейшего кубкового футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб «Шеффилд Юнайтед», в финале победивший «Челси» со счётом 3:0. Это был последний Кубок Англии перед  длительным перерывом в официальных турнирах в Англии, вызванных Первой мировой войной.

Календарь 
Розыгрыш Кубка Англии в сезоне 1914/15 включал два предварительных раунда, шесть квалификационных раундов, четыре основных раунда, полуфиналы и финал.

Первый раунд  
В первом раунде сыграли 36 из 40 клубов, представляющих Первый и Второй дивизионы Футбольной лиги, а также 12 клубов-победителей пятого квалификационного раунда. 

Всего в первом раунде сыграло 64 команды. Из них  16 не входили в Футбольную лигу:

32 матча первого раунда состоялись в субботу, 9 января 1915 года. В шести из них была зафиксирована ничья, переигровки прошли на следующей неделе.

Второй раунд 
16 матчей второго раунда прошли в субботу, 30 января 1915 года. Три матча завершились вничью, их переигровки прошли на следующей неделе. Матч между «Болтон Уондерерс» и «Миллуоллом» потребовал двух переигровок.

Третий раунд 
Матчи третьего раунда прошли в субботу, 20 февраля 1915 года. Два матча закончились с ничейным счётом, их переигровки прошли на следующей неделе. Матч между «Брэдфорд Сити» и «Норвич Сити» потребовал двух переигровок.

Четвёртый раунд
Матчи четвёртого раунда прошли в субботу, 6 марта 1915 года. В двух случаях была зафиксирована ничья, переигровки состоялись на следующей неделе.

Полуфиналы
Полуфинальные матчи прошли в субботу, 27 марта 1915 года. Победы в них одержали «Шеффилд Юнайтед» и «Челси», которые и вышли в финал.

Финал 

Финальный матч прошёл 24 апреля 1915 года. В нём встретились «Шеффилд Юнайтед» и «Челси». Матч проводился не на традиционном для финала Кубка Англии стадионе «Кристал Пэлас» в южном Лондоне, а на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере «для избежания сбоев в перемещениях» болельщиков в направлении Лондона.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1914
Футбол в Англии в сезоне 1914/1915
Футбол в Европе в 1914 году
Футбол в Европе в 1915 году